Typ 32 (auch Type 32) steht für:
 Citroën Typ 32, ein Automodell des Automobilherstellers Citroën
 Gordini Type 32, ein Formel-1-Rennwagen
 NSB Type 32, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 32, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 32, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 32, VW-interne Bezeichnung der VW Passat B1 Limousine